Luis Villafañe – ex cestista portoricano
 Santiago Villafañe – calciatore argentino
 Valentín Villafañe – attore argentino